Höver ist Ortsname von:
 Höver (Sehnde), ein Ortsteil der Stadt Sehnde in der Region Hannover
 Höver (Weste), ein Ortsteil der Gemeinde Weste (Niedersachsen) in der Samtgemeinde Bevensen im Landkreis Uelzen

Höver ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Höver (1911–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Fritz Höver († 2015), deutscher Ballettförderer
 Gerhard Höver (* 1949), deutscher katholischer Moraltheologe
 Johannes Höver (1816–1864), deutscher Stifter der Ordensgenossenschaft der Armen Brüder vom Heiligen Franziskus
 Otto Höver (1889–1963), deutscher Schriftsteller
 Peter Höver (* 1957), deutscher Journalist und Sprecher der Landesregierung von Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Höfer (Begriffsklärung)